Praesidium steht für:
 ein römisches Kleinkastell oder einen kleinen römischen Militärposten; davon abgeleitete antike Ortsbezeichnungen:
 Praesidium (Britannien) im Gebiet der Kornen im östlichen Britannien
 Praesidium (Gallecia) in Gallaecia im Nordosten von Hispanien, nahe dem heutigen Castro Caldelas in Galicien in Spanien
 Praesidium (Hispanien) an der Südwestküste von Hispanien, östlich des heutigen Huelva in Spanien
 Praesidium (Arabia), heute Khirbet el-Khalde, spätantikes Kleinkastell südlich des Toten Meeres in Jordanien
 Praesidium (Corsica) im Osten der Insel Korsika
 Praesidium Si Aioun, Kleinkastell in Tripolitania, rund 50 Kilometer südlich der Kleinstadt Remada in Südtunesien
 Praesidium Pompeii in Dardanien, etwa 40 km südöstlich des heutigen Paraćin in Serbien
 Praesidium Sufative  (auch Albulae genannt) an der Küste von Mauretania Caesariensis, heute Aïn Témouchent in Algerien
 Titularbistum Praesidium, ein ehemaliges Bistum in der römischen Provinz Africa proconsularis
 Präsidium, diverse weitere Bedeutungen

Siehe auch:
 Presidio